Saline County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Saline County (Arkansas)
 Saline County (Illinois)
 Saline County (Kansas)
 Saline County (Missouri)
 Saline County (Nebraska)